Krewer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Krewer (1939–2020), deutscher Forstmann, Jagdkynologe und Sachbuchautor
 Harald Krewer (* 1964), deutscher Theater- und Hörspielregisseur
 Kristina Krewer (* 1989), deutsche Kegelsportlerin
 Paul Krewer (1906-~1997), deutscher Radrennfahrer
 Ulrike Krewer (* 1976), deutsche Chemieingenieurin

Siehe auch:
 Grewer